Kremlin Cup 2019 (kobiety)
 Kremlin Cup 2019 (mężczyźni)